Дже́нкінс () — англомовне прізвище а також, топонім.

Персоналії 
 Дженкінс (прізвище)

Топоніми

Дженкінс — округ (графство) у штаті Джорджія
 Дженкінс — місто, штат Кентуккі
 Дженкінс — місто, штат Міннесота
 Дженкінс Тауншип — селище, штат Пенсільванія

Див. також 
 Війна за вухо Дженкінса (, ) — колоніальна війна між Англією та Іспанією, що тривала з 1739 до 1742 року.
 Дженкінсон